Griepentrog ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Griepentrog (* 1933), deutscher Mathematiker 
 Gisela Griepentrog (1935–2021), deutsche Volkskundlerin und Autorin